Sykesville (Maryland)
Sykesville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos